I Tourte furono una famiglia di liutai e archettai francesi.

 François Xavier Tourte (Tourte le jeune) — archettaio francese
 Nicolas Léonard Tourte (Tourte l'aîné) — archettaio francese
 Nicolas Pierre Tourte (Tourte père) — liutaio e archettaio francese